12-й чемпіонат СРСР з хокею із шайбою проходив з 22 вересня 1957 по 10 квітня 1958. У змаганні брали участь шістнадцять команд. Переможцем став клуб ЦСК МО Москва. Найкращий снайпер — Олексій Гуришев (40 закинутих шайб).

Попередній етап

Підгрупа А 

Скорочення: М = підсумкове місце, І = ігри, Пер = перемоги, Н = нічиї, Пор = поразки, Ш = закинуті та пропущені шайби, О = набрані очки

Підгрупа Б

Підгрупа В

Підгрупа Г

Фінальний раунд

1-8 місця

9-16 місця

Найкращі снайпери 
 Олексій Гуришев («Крила Рад») — 40
 Веніамін Александров (ЦСК МО Москва) — 32
 Володимир Гребенников («Крила Рад») — 31

Джерела 
 Чемпіонат СРСР з хокею із шайбою 1957/58 на сайті Hockeyarchives.ru 
 Чемпіонат СРСР з хокею із шайбою 1957/58 на сайті hockeystars.ru 
 Архів змагань 
 Чемпіонат СРСР з хокею із шайбою 

Чемпіонат СРСР з хокею із шайбою
1957 в СРСР
1958 в СРСР
СРСР
СРСР